Adonia — подрод божьих коровок рода Hippodamia.

Описание 
Коготки с удлинённым зубцом посередине. У самцов первый и второй сегменты лапок обычного строения. Чёрное пятно на переднеспинки зазубренное или с отростком.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Божьи коровки